326, het jaar
326 (getal), het getal